

Cinema 
Starstruck, film del 1982

Televisione 
StarStruck - Colpita da una stella, film per la televisione del 2010